Fairbairn ist ein schottischer Familienname folgender Personen:

 Bill Fairbairn (* 1947), kanadischer Eishockeyspieler
 Bruce Fairbairn (Schauspieler) (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler
 Bruce Fairbairn (1949–1999), kanadischer Musikproduzent
 David Fairbairn (1917–1994), australischer Politiker und Diplomat
 George Fairbairn (1888–1915), britischer Ruderer
 Ivo Fairbairn-Crawford (1884–1959), britischer Mittelstreckenläufer
 James Fairbairn (1897–1940), australischer Politiker
 John Fairbairn (* 1983), kanadischer Skeletonpilot
 Joyce Fairbairn (1939–2022), kanadische Politikerin
 Kaʻimi Fairbairn (* 1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 William Fairbairn (1789–1874), schottischer Ingenieur
 und nach ihm benannt, die von ihm gegründete Lokomotiven-Fabrik William Fairbairn & Sons
 William E. Fairbairn (1885–1960), britischer Kampftrainer 
 William R. D. Fairbairn (1889–1964), Psychoanalytiker

Außerdem ist Fairbairn der Name des mystischen Begründers des Clan Armstrong